47 ронинов (фильм, 1941)
 47 ронинов (фильм, 1962)
 47 ронинов (фильм, 1994)
 47 ронинов (фильм, 2013)